ICD steht für:
 Information Control Division, Propagandaabteilung der US-Besatzungszone in Deutschland
 Internationales Congress Center Dresden
 Icaro Air (ICAO-Code), ecuadorianische Fluggesellschaft

Medizin und Psychologie:
 International Classification of Diseases and Related Health Problems, siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (Teil der Klassifikationsfamilie der Weltgesundheitsorganisation WHO Family of International Classifications, WHO-FIC)
Implantable cardioverter-defibrillator, siehe Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator
 Impulse control disorder, siehe Störung der Impulskontrolle
 International List of Causes of Death, siehe Internationale Nomenklatur der Todesursachen

Informationstechnologie:
 ICD, US-amerikanischer Hardwarehersteller, siehe Optimized Systems Software
 In-Circuit-Debugger, Gerät zum Hardware-Debugging von Mikroprozessoren, siehe In-Circuit-Emulator
 Interface Control Document, Dokumentation zur Schnittstellensteuerung
 International Code Designator, Bestandteil von ATM-Adressen
 Information Cluster Display,  Elektronisches Display in Kraftfahrzeugen zur Anzeige der Fahrerinformationen im Gegensatz zum Center Information Display (CID)

Abkürzung